Okręty US Navy o nazwie USS "Bushnell":
 Pierwszy "Bushnell" (AS-2) był okrętem-bazą okrętów podwodnych, który był w służbie w latach 1915-1946. 
 Drugi "Bushnell" (AS-15) był okrętem-bazą okrętów podwodnych, który był, z przerwami, w służbie w latach 1943-1980.

Bushnell